Black Mountain
Black Mountain (álbum)
Black Mountain (Carolina do Norte)
Black Mountain Tower
Black Mountain College

Desambiguação